Zoughari peut faire référence à :
 Moundir Zoughari (né en 1973), personnalité et animateur de télévision français ;
 le Stade Tahar-Zoughari, stade algérien.

Homonymie de patronyme
Patronyme algérien